Benjamin Oliver Davis peut faire référence à :
 Benjamin Oliver Davis, Sr. (1877-1970), premier général afro-américain de l'US Army.
 Benjamin Oliver Davis, Jr. (1912-2002), premier général afro-américain de l'US Air Force, fils du précédent.